Fichtelberg, une commune d'Allemagne près de Bayreuth
 Fichtelberg, une montagne de Saxe en Allemagne
 une zone non habitée de l'arrondissement de Bayreuth en Bavière
 Fichtelberg, un planétoïde (29736) entre Mars et Jupiter